«Техника кино и телевидения» — ежемесячный научно-технический журнал. Первый номер увидел свет в январе 1957 года.
Первый издатель — Государственный комитет Совета министров СССР по кинематографии. С 2005 года журнал издаётся «Медиарамой».

Цели (1957—2005) 
 Освещение вопросов:
 техники и технологии съёмки и обработки киноматериалов;
 проекции кино- и телефильмов (материалы о киноплёнках, магнитных лентах, оборудовании для съёмки и проекции, осветительной техники, об оснащении и аппаратуре телецентров, телевизионной техники, аппаратуры для записи и воспроизведения телевизионных изображений и др.);
 акустики.

 Публикация информационных и справочных материалов.

Модернизация концепции журнала (2005 — настоящее время) 
В 2005 году права на издание журнала приобрело издательство «Медиарама». которое преобразовало его из научно-технического в деловой журнал об оборудовании и технологиях, предназначенного для технических директоров телеканалов, теле- и кинопроизводящих студий, кинолабораторий и тому подобных организаций. Первый номер журнала с модернизированной концепцией издательство выпустило летом 2005 года. С 2016 года в журнале публикуются материалы о карьере ведущих специалистов телевидения России.

TKT Awards International (2011 — настоящее время) 
Журнал ТКТ учредитель премии ТКТ Awards за достижения в области телевизионных технологий. Премия основана в 2011 году и ежегодно проводится в Амстердаме во время работы выставки IBC.

Уникальность премии заключается в том, что награждаются только представители телеканалов, кино- и радиокомпаний и телепроизводителей. Номинантов выдвигают только производители оборудования, разработчики программного обеспечения, интеграторы, дистрибьюторы и региональные представители международных компаний.

В 2017 года премия стала международной и была переименована в «TKT Awards International».

Редакция 
 Генеральный директор / главный редактор: Эдуард Чумаков (с 2005 года).

Тираж 
 6,0 тыс. экз. (1976)
 5,5 тыс. экз. (декабрь 2013)

Сведения о регистрации 
 Зарегистрирован Росохранкультурой 16.06.2011 за ПИ № ФС77-45559

Примечания

Ссылки 
Журнал ТКТ на сайте изд-ва Медиарама. 

Журналы СССР по алфавиту
Журналы России
Технологии кино и видео